T15 (metrolijn), metrolijn in Stockholm, Zweden
H2-T15, gen van de soort Mus musculus